Дуппи, доппа, доппи (, , доппа) представляет собой квадратную или круглую тюбетейку, происходящую из Центральной Азии, которую носят узбеки, уйгуры, казанские татары и таджики. «Дуппи» означает «шляпа» на узбекском языке, в то время как в уйгурском это конкретно относится к доппе, а не к другим типам шляп. Шляпа происходит из тюркского, более заострённого, наследственного колпака, который можно увидеть на некоторых портретах Джелал ад-Дина Мангуберди. Различия между узбекскими и уйгурскими дуппи можно наблюдать по их форме, способам изготовления и цвету. Узбекские дуппи круглые, а уйгурские доппы квадратные, с заострёнными краями. Узбекские дуппи относительно мягкие, а уйгурские доппы чуть-чуть твёрже и имеют форму молдинга.

См. также 
 Тюбетейка
 Чапан
 Кафтан

Незавершённые статьи об одежде
Головные уборы